В одиночному розряді тенісного турніру Pittsburgh Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Андреа Леанд здобула титул, у фіналі перемігши Паскаль Параді 0–6, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Розалін Феербенк (півфінал)
  Крістіан Жоліссен (1-ше коло)
  Івонн Вермак (1-ше коло)
  Марселла Мескер (чвертьфінал)

 Андреа Леанд (переможниця)
 Катрін Єкселл (2-ге коло)
 Дженніфер Мундел (1-ше коло)
 Марін Луї (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pittsburgh Open